Olivet kan syfta på:

Frankrike
 Olivet, Loiret
 Olivet, Mayenne

USA
 Olivet, Kansas
 Olivet, Michigan
 Olivet, South Dakota